

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Ponik – część miasta Olkusz
 Ponik – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Ponik – część wsi Topola w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Ponik – część wsi Bałtów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Ponik – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów

Rzeki w Polsce 
 Ponik – potok, lewy dopływ Nysy Kłodzkiej
 Ponik – struga, prawy dopływ Pokrzywnicy

inne 
 Ponik – zniesiona osada leśna